ЦФ — многозначный термин.

Может означать:
 ЦФ — Центральный фронт
 ЦФ — цифровой фильтр